Nanga peut faire référence à :

Nanga (manikongo)
 Nanga-Eboko, une commune du Cameroun.
 Un style de peinture japonais aussi appelé Bunjin-ga.